Mahdavi ist der Familienname von:

 Ardeshir Mahdavi (* 1956), Bauphysiker und Hochschullehrer
 Mansur Mahdavi (* 1942), österreichischer Filmregisseur
 Mohammed Reza Mahdavi-Kani (1931–2014), iranischer schiitischer Geistlicher